Batalla del Cabo Espartel puede referirse a alguna de las siguientes batallas:
Batalla del Cabo Espartel (1782), en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
Batalla del Cabo Espartel (1936), combate naval ocurrido durante la Guerra Civil Española.